Архітектура
 Міст Зітхань — венеційський міст

Мистецтво
 Міст Зітхань (Оффенбах) — опера буф (французька оперета) Жака Оффенбаха.